Кучковка — название населённых пунктов.

Казахстан 
 Кучковка — село в Аккайынском районе Северо-Казахстанской области.

Украина 
 Кучковка — село в Лысянском районе Черкасской области.